Bundestagswahlkreis 49 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hildesheim (2009)
 Bundestagswahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Göttingen (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Gandersheim – Salzgitter (1949 bis 1961)